— японская фамилия. Известные носители:
 Хориэ, Мицуко (род. 1957) — японская сэйю и певица.
 Хориэ, Сёта (род. 1986) — японский профессиональный регбист.
 Хориэ, Тосиюки (род. 1964) — японский писатель, литературовед и переводчик.
 Хориэ, Юи (род. 1976) — японская сэйю, J-pop певица и радиоведущая.